Киска-Елга и Кискаелга ( — короткая река) — топоним в Башкортостане (Россия):

 Киска-Елга — село в Буздякском районе.
 Киска-Елга — деревня в Туймазинском районе.
 Кискаелга — река, приток Чермасана.

См. также 
 Киска